Por Juan Carlos Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Carlos Castilla Gómez (n. 1978), futbolista español.
 Juan Carlos Castilla Zenobi, biólogo chileno.